Толокнов — фамилия; имеет женскую форму Толокнова.
 Толокнов, Борис Андреевич (1901—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Толокнов, Евгений Николаевич (род. 1978) — российский футболист.
 Толокнов, Никита Вениаминович (род. 1994) — российский мотогонщик на льду. См. также 
 Толокново — название ряда населённых пунктов.